Straif steht für:

 die keltische Bezeichnung für Schlehdorn
 Streif (Adelsgeschlecht), ein Schweizer Adelsgeschlecht